Ел Манзанал има више значења:

 Ел Манзанал, Ел Потреро (Сан Хуан Коазоспам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манзанал (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манзанал (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манзанал (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манзанал, Тијера Колорада (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манзанал (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Манзанал (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манзанал (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику